Lemuria puede referirse a:
Lemuria, el nombre de un supuesto continente desaparecido.
Lemuria (fiesta), una fiesta de la antigua Roma.
Lemuria (banda), un grupo musical estadounidense.
Lemuria (Era Thuria), un reino ficticio creado por el escritor Robert E. Howard para las historias de la "Era Thuria".